Publi Licini Cras Dives I, cònsol el 205 aC 
 Publi Licini Cras Dives II, pare del triumvir Cras, cònsol el 97 aC
 Publi Licini Cras Dives (llegat), fill petit del triumvir Marc Licini Cras Dives I i de Tertúl·lia.
 Publi Licini Cras Dives (polític) (? - 87 aC), partidari de Sul·la, executat pels cavallers de Fímbria, del partit de Gai Mari
 Publi Licini Cras Dives Decoctor, fill de Publi Licini Cras Dives
 Publi Licini Cras Dives Mucià, fill de Publi Muci Escevola que fou cònsol el 175 aC i germà de Publi Muci Escevola que fou cònsol el 133 aC.